Bosznia-Hercegovina
 Bukovica, falu Cazin községben, az Una-Szanai kantonban
 Bukovica, falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Bukovica, falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Bukovica, falu Laktaši községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Bukovica, falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Bukovica, falu Zenica községben, a Zenica-Doboji kantonban
Bukovica Donja, falu Bijeljina községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Bukovica Gornja, falu Bijeljina községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Bukovica Mala, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Bukovica Mala, falu Doboj községben,  a Zenica-Doboji kantonban
Bukovica Velika, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Bukovica Velika, falu Doboj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Donja Bukovica, falu Maglaj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Gornja Bukovica, falu Maglaj községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Bukovica, földrajzi kistérség Észak-Dalmáciában
 Bukovica, falu Resetár községben, Bród-Szávamente megyében
 Bukovica, falu Topuszka községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Bukovica Prekriška, falu Krašić községben, Zágráb megyében
 Bukovica Utinjska, falu Vojnić községben, Károlyváros megyében
 Újbakóca (Nova Bukovica), falu és község Verőce-Drávamente megyében
 Bakva (Špišić Bukovica), falu és község Verőce-Drávamente megyében

 Montenegró
Bukovica, falu Rožaje községben, a Szandzsák területén

 Szerbia
 Bukovica, falu Ivanjica községben, a Moravicai körzetben
 Bukovica, falu Kraljevo községben, a Raškai körzetben
 Bukovica, falu Kruševac községben, a Šumadijai körzetben

 Szlovénia
 Bukovica, falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
 Bukovica, falu és községközpont Renče–Vogrsko községben, Goriška régióban
 Bukovica, falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
 Bukovica, faluŠkofja Loka községben, Gorenjska régióban
 Bukovica pri Litiji, falu Šmartno pri Litiji községben, Közép-Szlovénia régióban
 Bukovica pri Vodicah, falu Vodice községben, Közép-Szlovénia régióban